Минка — многозначный термин.

 Минка (яп. 民家) — традиционный японский дом, встречающийся в наши дни, главным образом, в сельской местности.
 Минка — разговорное название федеральной автодороги М1 «Беларусь».

Топонимы

 Минка — река в Челябинской области.
 Минка — посёлок при станции в Усть-Катавском городском округе Челябинской области.
 Минка — железнодорожная платформа в Челябинской области.
 Минка — село в Усть-Катавском городском округе Челябинской области.
 Минка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Фамилия

 Минка, Михал (словацк. Michal Minka; 1919—1945) — словацкий лётчик Второй мировой войны.